Kabinett Spadolini steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett Spadolini I (1981 bis 1982)
 Kabinett Spadolini II (1982)